Чемпионат США по теннису на грунтовых кортах — ежегодный женский теннисный турнир, проводившийся Ассоциацией лаун-тенниса Соединённых Штатов Ассоциация тенниса Соединённых Штатов). Впервые прошёл в 1912 году, в парном разряде разыгрывался с 1914 года. Хотя в начале существования турнира он проходил в разных городах, начиная с 1940-х годов регулярным местом его проведения был пригород Чикаго Ривер-Форест, а в 1970—1980-е годы — Индианаполис. В последний раз звание чемионки США на грунтовых кортах разыграно в 1986 году.

Чемпионки и финалистки

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

Примечания

Ссылки 
 
 WTA Archive — Tournament Finals

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1912 года
Исчезли в 1987 году